Fraktionierung, von französisch fraction „Gruppierung“ entlehnt, das auf lateinisch frāctio „Bruchstück“ zurückgeht, steht für:
 Faserlängenfraktionierung
 Isotopenfraktionierung, die An- bzw. Abreicherung oder Trennung verschiedener Isotope eines Elements
 Polymerfraktionierung (Chemie), die Abtrennung von lang- und/oder kurzkettigen Bestandteilen von Kunststoffen
 Plasmafraktionierung, die Abtrennung unterschiedlicher Komponenten (normalerweise Proteine) des Blutplasmas in der Pharmazie.
 An- bzw. Abreicherung oder Trennung verschiedener Elemente oder chemischer Verbindungen nach der Temperatur, siehe Fraktionierte Destillation
 An- bzw. Abreicherung oder Trennung verschiedener Stoffgemische, siehe Fraktionierte Kristallisation (Chemie)
 An- bzw. Abreicherung oder Trennung verschiedener Minerale, siehe Fraktionierte Kristallisation (Petrologie)
 Verabreichung von Bruchteilen einer Gesamtstrahlungsdosis über mehrere Sitzungen einer Strahlentherapie, siehe Strahlentherapie#Fraktionierung
 in der Kryptologie die Zerlegung einzelner Zeichen eines Klartexts in zwei oder mehr Bestandteile und deren anschließendes „Zerreißen“, siehe Fraktionierung (Kryptologie)

Siehe auch:
 Fraktion